Heiderhof steht für folgende Ortschaften in Nordrhein-Westfalen:

 Heiderhof (Bonn)
 Heiderhof (Drolshagen)
 Heiderhof (Königswinter), siehe Königswinter